Open Sky Records - компания, созданная для записи и издания музыкальных произведений рок-группы Iona и сольных проектов её музыкантов.

Исполнители 
 Iona
 Дэйв Бэйнбридж
 Трой Донокли и Дэйв Бэйнбридж
 Дэйв Бэйнбридж и Дэвид Фицджеральд

Ссылки 
 Официальная страница компании

Лейблы звукозаписи по алфавиту
Лейблы звукозаписи Великобритании
Лейблы прогрессивного рока